Long Weekend – film del 1978
Long Weekend – film del 2008, remake del precedente

 Un lungo weekend (Long Weekend) – film del 2021 diretto da Steve Basilone